Joseph Ryan peut faire référence à :
 Joe Ryan (1887-1944), acteur américain ;
 Joseph O'Connell Ryan (1841-1938), homme politique canadien, avocat et éditeur ;
 Joseph Ryan, rameur américain, champion olympique en 1904 ;
 Joe Ryan (interrogateur), ancien interrogateur à la prison d'Abou Ghraib ;
 Joe Ryan (football australien) (né en 1917), ancien joueur de football australien ;
 Joey Ryan (hockey sur glace) (né en 1987), joueur de hockey sur glace ;
 Joey Ryan (né en 1979), lutteur américain .

Source de la traduction 

Homonymie de personnes